Брент Дональд Шоу (; род. 27 мая 1947, Эдмонтон, Канада) — канадско-американский -антиковед. Доктор философии (1978), профессор Принстонского университета  (с 2004 года), а прежде Летбриджского и Пенсильванского университетов, член Американского философского общества (2012).

Биография 

Степени бакалавра гуманитарных наук по антиковедению и антропологии с отличием — и магистра гуманитарных наук по антиковедению и античной истории получил в Альбертском университете (соотв. 1968, 1971). Степень доктора философии по антиковедению и античной истории получил в Кембриджском университете в 1978 году, где занимался для этого с 1973 года, защитил диссертацию по теме «Крестьяне и политика в Римской Северной Африке» под научным руководством Джойс Рейнольдс. Попал под влияние М. Финли.

В 1976—1977 годах преподаватель античной истории Бирмингемском университете.

В 1977—1996 годах преподавал в Летбриджском университете, с 1981 года — профессор.

В 1994 году в Институте перспективных исследований.

В 1989 и 1995 годах приглашённый профессор в Принстонском университете.

С 1996 года профессор Пенсильванского университета.

С 2004 года именной профессор (Andrew Fleming West Professor) классики Принстонского университета.

Автор статей в журналах , The New Republic, The New Left Review, The New York Review of Books.

Отмечен почётной степенью магистра Пенсильванского университета (1996).

Женат с 1969 года.

Составитель «Spartcus and the Slave Wars. A Brief History with Documents» (2001).

Научные труды

Монографии 
Finley, Moses I. (1983). Economy and Society in Ancient Greece (Saller, Richard P. and Shaw, Brent D. eds.). Penguin (Pelican). 
Finley, Moses I. (1998). Ancient Slavery and Modern Ideology (Shaw, Brent D., ed. Reprinting of 1980 edition). Markus Wiener Publishers. 
Spartacus and the Slave Wars: A Brief History with Documents (2001). Bedford/St. Martin's. 
Shaw, Brent D., et. al. (2008). Worlds Together, Worlds Apart 2nd edition. W. W. Norton. 
Sacred Violence: African Christians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine (2011). Cambridge University Press. 
Bringing in the Sheaves: Economy and Metaphor in the Roman World (2013). University of Toronto Press.

Статьи 

 
 
 
Revised with addendum on recent research in: 
 
 
Revised with addendum on recent research in: 
 
 
Review of the book  by Christopher Wickham.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Принстонского университета

Специалисты по древнеримской истории
Антиковеды США
Члены Американского философского общества
Профессора Принстонского университета
Доктора философии
Выпускники Альбертского университета
Преподаватели Летбриджского университета
Преподаватели Пенсильванского университета